Эпислон Малого Пса (ε CMi / ε Canis Minoris) — звезда в созвездии Малый Пёс.

ε Малого Пса — жёлтый, класса G по спектральной классификации яркий гигант с видимым блеском в +4.99. Расстояние до Земли велико — оно составляет примерно 990 световых лет.

Примечания 

Жёлтые гиганты
Объекты Флемстида
Бариевые звёзды